Осознанность:
 Осознанность — осмысленность, разумность, сознательность.
 Осознанность (понятие в психологии) — как непрерывное отслеживание текущих переживаний.